Hans Rempel ist der Name folgender Personen:

* Hans Rempel (Verleger) (1904–2004), deutscher Verleger
 Hans Rempel (Theologe) (1909–1990), deutscher lutherischer Pastor
 Hans Rempel (Musiker) (1940–2016) deutscher Pianist, Komponist und Musikredakteur